Gonzalo Fernández de Córdoba (spesso italianizzato in Consalvo di Córdoba) è il nome di due militari e politici spagnoli:

Gonzalo Fernández de Córdoba (1453-1515) detto il Gran Capitano, condottiero al servizio di Ferdinando II, viceré di Napoli;
Gonzalo II Fernández de Córdoba (1520-1578), condottiero spagnolo e governatore di Milano.
Gonzalo Fernández de Córdoba (1585-1635), condottiero spagnolo al servizio di Filippo III e Filippo IV, governatore di Milano.
Gonzalo Fernández de Córdoba (1934-2013) Duca di Arión, velista spagnolo.